Турне четырёх трамплинов 2016/17 — 65-я юбилейная серия престижных соревнований на трамплинах Германии и Австрии, проходившая с 30 декабря 2016 года по 6 января 2017 года в рамках Кубка мира по прыжкам с трамплина. Победителем стал двукратный олимпийский чемпион и один из лидеров сезона польский прыгун Камиль Стох, который стал вторым поляком в истории, победившем в Турне (в 2000/2001 годах победил титулованный Адам Малыш).

Трамплины

Соревнование

Оберстдорф

Квалификация 
Квалификационный раунд в прыжках с трамплина прошёл 29 декабря. В соревнованиях приняли участие 70 спортсменов, которые выполнили по одной попытке. Прыгуны, занимающие первые 10 мест в общем зачёте Кубка мира, получили статус преквалифицированных и гарантировали себе попадание в финал, куда по итогам квалификационного раунда вышли ещё 40 спортсменов.

Финал 
Финальный раунд в прыжках с трамплина прошёл 30 декабря. В соревнованиях приняли участие 50 лучших спортсменов по итогам квалификации. По итогам квалификации прыгуны выявили себе соперника, которые боролись за попадание в ТОП-30. По итогам 25-ти мини-дуэлей в тридцатку попали 25 прыгунов, которые выиграли свои мини-дуэли, и 5 прыгунов, которые стали счастливыми проигравшими среди 25-ти проигравших мини-дуэли.

Внизу перечислены итоги первой попытки с учётом результатов спортсменов по порядку убывания у лучших 30 спортсменов, и по порядку убывания у худших 20 спортсменов.

Внизу перечислены окончательные результаты этапа в Оберстдорфе по сумме двух попыток у 30-ти лучших спортсменов и по сумме одной попытки у 20-ти худших спортсменов. Ниже перечисленные результаты вошли в общий зачёт Турне четырёх трамплинов 2016-2017.

Гармиш-Партенкирхен

Квалификация 
Квалификационный раунд в прыжках с трамплина прошёл 31 декабря. В соревнованиях приняли участие 71 спортсменов, которые выполнили по одной попытке. Прыгуны, занимающие первые 10 мест в общем зачёте Кубка мира, получили статус преквалифицированных и гарантировали себе попадание в финал, куда по итогам квалификационного раунда вышли ещё 40 спортсменов.

Финал 
Финальный раунд в прыжках с трамплина прошёл 1 января. В соревнованиях приняли участие 50 лучших спортсменов по итогам квалификации. По итогам квалификации прыгуны выявили себе соперника, которые боролись за попадание в ТОП-30. По итогам 25-ти мини-дуэлей в тридцатку попали 25 прыгунов, которые выиграли свои мини-дуэли, и 5 прыгунов, которые стали счастливыми проигравшими среди 25-ти проигравших мини-дуэли.

Внизу перечислены итоги первой попытки с учётом результатов спортсменов по порядку убывания у лучших 30 спортсменов, и по порядку убывания у худших 20 спортсменов.

Внизу перечислены окончательные результаты этапа в Гармиш-Партенкирхене по сумме двух попыток у 30-ти лучших спортсменов и по сумме одной попытки у 20-ти худших спортсменов.

Инсбрук

Квалификация 
Квалификационный раунд в прыжках с трамплина прошёл 3 января. В соревнованиях приняли участие 70 спортсменов, которые выполнили по одной попытке. Прыгуны, занимающие первые 10 мест в общем зачёте Кубка мира, получили статус преквалифицированных и гарантировали себе попадание в финал, куда по итогам квалификационного раунда вышли ещё 40 спортсменов.

Финал 
Финальный раунд в прыжках с трамплина прошёл 4 января. В соревнованиях приняли участие 50 лучших спортсменов по итогам квалификации. По итогам квалификации прыгуны выявили себе соперника, которые боролись за попадание в ТОП-30. По итогам 25-ти мини-дуэлей в тридцатку попали 25 прыгунов, которые выиграли свои мини-дуэли, и 5 прыгунов, которые стали счастливыми проигравшими среди 25-ти проигравших мини-дуэли.

Внизу перечислены итоги первой попытки с учётом результатов спортсменов по порядку убывания у лучших 30 спортсменов, и по порядку убывания у худших 20 спортсменов.
Из-за погодных условий вторая попытка была отменена. Результаты этапа определялись по итогам первой попытки.

Бишофсхофен

Квалификация 
Квалификационный раунд в прыжках с трамплина прошёл 5 января. В соревнованиях приняли участие 67 спортсменов, которые выполнили по одной попытке. Прыгуны, занимающие первые 10 мест в общем зачёте Кубка мира, получили статус преквалифицированных и гарантировали себе попадание в финал, куда по итогам квалификационного раунда вышли ещё 40 спортсменов.
В квалификации немецкий прыгун с трамплина Андреас Веллингер установил новый рекорд трамплина - 144,5 м.

Финал 
Финальный раунд в прыжках с трамплина прошёл 6 января. В соревнованиях приняли участие 50 лучших спортсменов по итогам квалификации. По итогам квалификации прыгуны выявили себе соперника, которые боролись за попадание в ТОП-30. По итогам 25-ти мини-дуэлей в тридцатку попали 25 прыгунов, которые выиграли свои мини-дуэли, и 5 прыгунов, которые стали счастливыми проигравшими среди 25-ти проигравших мини-дуэли.

Внизу перечислены итоги первой попытки с учётом результатов спортсменов по порядку убывания у лучших 30 спортсменов, и по порядку убывания у худших 20 спортсменов.

Внизу перечислены окончательные результаты этапа в Бишофсхофене по сумме двух попыток у 30-ти лучших спортсменов и по сумме одной попытки у 20-ти худших спортсменов.

Общий зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Официальный сайт FIS 

Турне четырёх трамплинов
2016 год в спорте
2017 год в спорте
Декабрь 2016 года
Январь 2017 года
Спорт в Германии в 2016 году
Спорт в Германии в 2017 году
Спорт в Австрии в 2017 году